Евге́ний Никола́евич Саби́нин (2 апреля 1919, Тула — 19 октября 2005, Тула) — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда. Заслуженный машиностроитель РСФСР.

Биография 
Евгений Николаевич Сабинин коренной туляк, из семьи оружейников. Его дед работал мастером на оружейном заводе. Кстати, сам Евгений Николаевич почти всю жизнь прожил на улице Штыковой в дедовом доме, и лишь после сноса частного сектора переехал на Первомайскую улицу 22, где сейчас ему установлена памятная доска.

В 1939 году пришел работать на Тульский оружейный завод техником по инструментальным сталям, успешно совмещая работу и учёбу на вечернем отделении Тульского механического института.

В 1946 году окончил Тульский механический институт по специальности «Оружейно-пулеметное производство» и был направлен работать на оборонный завод в Вятские Поляны Кировской области.

С 1950 года снова трудится на Тульском оружейном заводе: помощником начальника цеха (1950—1952), начальником цеха (1952—1955), главным инженером завода (1955—1957).

В 1957 году возглавил Тульский оружейный завод и проработал в должности директора 22 года. Под его инициативе на заводе были созданы экспериментальные цеха № 25 и № 28.

В 1965 году конструктор завода Николай Коровяков под руководством Бориса Робустова и Евгения Сабинина создал двуствольное ружьё ТОЗ-34.

В 1968 году за решение комплексной задачи по организации автоматических систем управления производством с использованием электронно-вычислительной техники присуждена премия имени С. И. Мосина.

Выйдя в 1979 году на пенсию, до 1986 года преподавал на кафедре экономики Тульского политехнического института (ученое звание доцента ему было присвоено в 1965 году), был председателем экзаменационной комиссии.

Делегат XXI—XXIV съездов КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР 7 — 9 созывов (1967—1980 гг.), в 1978 году был избран членом Президиума Верховного Совета РСФСР.

В 1980 году решением Тульского горисполкома «За большие заслуги в развитии промышленности города, городского хозяйства, активное участие в общественной и политической жизни» был удостоен звания «Почетный гражданин города Тулы».

Умер 19 октября 2005 года. Похоронен на первом городском Тульском кладбище.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда
 два ордена Ленина.
 орден Октябрьской революции.
 орден Трудового Красного Знамени.
 Почётный гражданин города-героя Тулы (с 1980 года)
 Заслуженный машиностроитель РСФСР

Память 
 памятник Евгению Сабинину в Туле на Аллее славы оружейников (установлен и открыт в феврале 2018 года)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии имени С. И. Мосина
Персоналии:Тула
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Почётные граждане Тулы
Преподаватели Тульского государственного университета
Персоналии:Тульский оружейный завод
Директора Тульского оружейного завода
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС